Snow (en inglés nieve), puede referirse a:

 Jon Snow, personaje ficticio de la serie Game of Thrones interpretado por Kit Harington
 John Snow (1813–1858), médico inglés;
 John W. Snow (n. 1939), 73º secretario del Tesoro de los Estados Unidos;
 La Isla Snow en la Antártida;
 El sobrenombre de Darrin O'Brien (n. 1969), músico de reggae canadiense;
 Brittany Snow (1986), actriz de cine y televisión estadounidense;
 Eric Snow (1973), jugador de baloncesto estadounidense;
 Clyde Snow (1928), antropólogo forense de Estados Unidos;
 Snow Bros, videojuego de arcade ;
 Aurora Snow (1981), actriz porno estadounidense;
 Snow Crash, libro de Neal Stephenson;

Música 
 Snow (1969), cantante canadiense de reggae.
 Snow, canción de los Red Hot Chili Peppers.
 SNoW (1985), cantante japonesa de jpop y música anime.
 Snow Patrol (1994) banda de rock escocesa;